Malavita peut faire référence à :
 Malavita, roman de l'écrivain français Tonino Benacquista paru en 2004;
 Malavita encore, suite du roman précédent, paru en 2008;
 Malavita, adaptation cinématographique du roman homonyme, réalisée par Luc Besson et sorti en 2013.
 Malavita, film italien de Rate Furlan sorti en 1951.
Homonymie de titre